

Séries d'animation 

 Overlord (light novel) Animé japonais qui débuta en 2015, adapté du light novel (roman) du même nom

Histoire  
 Opération Overlord, nom de code de la Bataille de Normandie en 1944. Le code du débarquement de Normandie le  également dit Opération Neptune (suzerain).

Jeux vidéo 
 Overlord, un jeu vidéo édité par Cases Computer Simulations en 1988
 Overlord (Supremacy: Your Will Be Done), un jeu vidéo édité par Probe Software en 1990
 Overlord, un jeu vidéo de simulation aérienne édité par Rowan Software en 1994
 Overlord, une série de jeux vidéo : 
 Overlord (2007)
 Overlord: Raising Hell
 Overlord : Les Larbins en folie
 Overlord: Dark Legend
 Overlord II
 Overlord: Fellowship of Evil
 Overlord, général et commandant des troupes militaires dans les jeux Call of Duty: Modern Warfare 2 et Call of Duty: Modern Warfare 3 (ainsi que dans un niveau de Call of Duty: Ghosts)

Cinéma 
 Overlord, un film britannique réalisé par Stuart Cooper et sorti en 1975
 Overlord, un film américain réalisé par Julius Avery sorti en 2018

Comics 
 Overlord, un personnage de Transformers
 Overlord, un personnage d'Erik Larsen d'Image Comics
 Overlord, un personnage de G.I. Joe

Autres 
 Overlords (dans la traduction française, Suzerains), une race d'aliens  dans le roman d'Arthur C. Clarke Les Enfants d'Icare
 Ariakon Overlord, un pistolet de paintball
 Overlord, une série de light novels écrite par Kugane Maruyama et illustrée par so-bin.
 Overlord est l'un des antagonistes principaux dans la série télévisée Ninjago, il apparaît dans la saison 2 et dans la saison 3 (en anglais : saison 3 et saison 4). Overlord apparaît dans la gamme de jouet Lego Ninjago dans le set 70728 "Le temple de Ninjago City".
SCP: Overlord est un court-métrage autour de l'univers de la Fondation SCP.
 Overlord Museum est un musée consacré à la bataille de Normandie.

Homonymie de jeu vidéo
Homonymie de titre